Червенко, Звонимир (1926—2001) — югославский и хорватский военный деятель, генерал армии Хорватии.
 Червенко, Пётр Иванович (1910 — ?) — советский партийный деятель, председатель исполнительного комитета Запорожского областного сельского совета депутатов трудящихся.

См. также 
 Червенка
 Червенков